7-й выпуск Энеко Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) и проводилась с 8 по 14 августа 2011 года в рамках Мирового тура UCI 2011 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал норвежский велогонщик Эдвальд Буассон Хаген из команды «», первенствувавший и во вторичных классификациях гонки.

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд ПроТура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 4 проконтинентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 175 спортсменов из 176 заявленных. Прошлогодний победитель, немец Тони Мартин, в гонке не участвовал.

Маршрут

Ход гонки 
Победу в общем зачёте Энеко Тур всегда одерживали раздельщики, поэтому 5,7-километровому прологу уделялось большое внимание. Победу с внушительным для короткой дистанции преимуществом в 7 секунд одержал 21-летний Тэйлор Финни. 

На 1-м и 2-м этапе финишные спринты из общей группы выиграл Андре Грайпель, причём на 1-м он ещё за 300 метров до финиша был за пределами первой десятки. 

На 3-м, арденнском, этапе предсказуемо выиграл партнёр Грайпеля по «Omega Pharma-Lotto» Филипп Жильбер, уехавший от лидеров за 8 километров до финиша. Пелотон на этапе порвался, и в первой группе преследования не оказалось нескольких лидеров общего зачёта, в том числе Финни. Жильбер перехватил майку лидера перед главной разделкой, Эдвальд Буассон Хаген отставал от него на 5 секунд.

Норвежец ожидаемо отыграл это время у бельгийца на следующий день, победу в который одержал Джесси Серджент: сильнейшая половина пелотона была вынуждена ехать в дождь, и никто из лидеров не сумел составить конкуренцию стартовавшим ранее. Жильбер был отодвинут на второе место с отставанием в 12 секунд, которые мог отыграть за 2 оставшихся неровных этапа. Чтобы не допустить его до бонификации, на 5-м этапе команда Хагена «Team Sky» не особенно старалась догнать отрыв из трёх гонщиков, самым удачным из которых на финише оказался Маттео Боно. 

На 6-м этапе Хаген въехал вторым в заключительный поворот, откуда вырвался лидером со значительным преимуществом: оба других гонщика из первой тройки упали. Хаген одержал полную победу: он первенствовал в общем, спринтерском и молодёжном зачётах, а также на последнем этапе.

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций  
На Энеко Туре 2011 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался белой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме пролога: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил красную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Лидер молодёжной классификации награждался зелёной майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 24-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Энеко Тур 2011 на FirstCycling 
 

Мировой тур UCI 2011
Энеко Тур
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Спорт в Бельгии в 2011 году
Август 2011 года